Медетское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Черлакском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Медет.  Глава администрации Медетского сельского поселения - Подгорная Ирина Николаевна.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Население 

 Гендерный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 366 человек мужчин — 170, женщин — 196 (46,4 и 53,6 % соответственно).
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, общей численности населения в 709 чел. в национальной структуре населения русские составляли большинство в 3 населённых пунктах, вторые по численности — казахи.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Черлакского района
Сельские поселения Омской области